

Sigle 
 The Little Fella  – un calciatore brasiliano
 Timing Library Format  – un formato di file di testo

Codici 
 TLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Telida (Stati Uniti)